Tom Murray (1874-1935), acteur américain ;
 Tom Murray (1994-), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 Tom Murray sportif écossais médaille d'or de curling aux JO de Chamonix ;
 Tom Murray musicien ;
 Tom Murray personnalité politique canadienne.